L'appellation Grand Prix d'Afrique du Sud  peut faire référence au :
 Grand Prix automobile d'Afrique du Sud, un Grand Prix de Formule 1
 Grand Prix moto d'Afrique du Sud, un Grand Prix de vitesse moto.

Homonymie